Wheler ist der Familienname folgender Personen:

 George Wheler (1651–1724), englischer Botaniker und Forschungsreisender sowie Geistlicher der Church of England
 Granville Wheler (1701–1770), anglikanischer Pfarrer